kłykcie przyśrodkowy i boczny – części kości udowej
 kłykcie potyliczne – części kości potylicznej